Грабарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Грабарівська сільська рада — Вінницька область, Піщанський район
 Грабарівська сільська рада — Полтавська область, Пирятинський район